Lista de jogos para Atari 2600
Lista de jogos para Atari 5200
Lista de jogos para Atari 7800

Desambiguação